

Ґузкі — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґузкі — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства